Lantbruksmuseet kan syfta på:
 Gårdskulla museum - ett lantbruksmuseum i Sjundeå, Finland
 Sveriges Lantbruksmuseum – en del av Nordiska museet och finns vid Julita gård i Södermanland
 Lantbruksmuseet i Hammenhög – ett arbetslivsmuseum i Hammenhög i Skåne
 Fagerängs lantbruksmuseum – en samling av gamla verktyg, handredskap och hästredskap
 Skånes lantbruksmuseum – ett museum i Alnarp

Se även 
 Lista över arbetslivsmuseer i Sverige